Il campionato africano di pallavolo maschile Under-19 2016 si è svolto dall'8 al 10 settembre 2016 a Kélibia, in Tunisia: al torneo hanno partecipato quattro squadre nazionali Under-19 africane e la vittoria finale è andata per l'ottava volta alla Tunisia.

Impianti

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Tunisia(Ottavo titolo)

Secondo posto
Egitto

Terzo posto
Marocco

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2016
 2016